Desa Prigi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,64), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,78), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,32), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 110,57), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,68), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 112,03), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 111,13), 
 Desa Prigi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,27, long 111,72), 

Robotskapade Indonesienförgreningar